Il doppio  dell'USTA Challenger of Oklahoma 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

David Martin e Rajeev Ram hanno battuto in finale Phillip Stephens e Ashley Watling 6–2, 6–2.

Teste di serie 

 David Martin /  Rajeev Ram (campioni)
 Brendan Evans /  Frank Moser (quarti di finale)

 Prakash Amritraj /  Rylan Rizza (primo turno) 
 Lester Cook /  Kaes Van't Hof (primo turno)

Tabellone

Note 
 

USTA Challenger of Oklahoma 2009